Gahlert ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Gahlert (* 2000), deutscher Basketballspieler
 Michael Gahlert (* 1960), deutscher Zahnarzt, Wissenschaftler und Erfinder